Nirvana bezeichnet:
 Nirwana, buddhistisches Konzept
 Nirvana (Gattung), Gattung aus der Familie der Zwergzikaden
 Mount Nirvana, inoffizieller Name des höchsten Bergs der kanadischen Nordwest-Territorien

Kultur:
 Nirvana (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband (1987–1994)
 Nirvana (Album), Best-of-Album der US-Band
 Nirvana (britische Band), Psychedelic-Pop-Band der 1960er Jahre
 Nirvana (Film), Film aus dem Jahr 1997 von Gabriele Salvatores

Siehe auch:

 Duo Nirwana, ein deutsches Schlagerduo
 Nirvana-Sutra, einer der wichtigsten Mahāyāna-Texte
 Nirvanatag, buddhistischer Gedenktag
 Villa Nirwana